Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1958 година e 9-и пореден.

Започва на 19 януари 1958 г. и завършва на 19 октомври.

Съдържа в календара 11 старта.

Един от най-интересните и най-трагични сезони в историята на Формула 1.

Стартове 

Забележка: Индианаполис 500 е по други правила за разлика от останалите кръгове във Формула 1 и не се броят точките за Световната купа при конструкторите.

Източници 
 Резултати от сезона

Класиране 

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони